Елена Николаевна Верейская (в девичестве — Кареева,  — 19 сентября 1966) — советская детская писательница.

Биография 
Родилась в Санкт-Петербурге в 1886 году. Её отцом был известный историк Н. И. Кареев. Образование она получила в гимназии Шаффе и на Высших Бестужевских женских курсах. В 1917—1922 годах жила в деревне под Смоленском, где работала учительницей и библиотекарем. Потом вернулась в Петроград. С 1923 года активно участвовала в «кружке детских писателей» под руководством С. Я. Маршака.

Печататься начала в 1910 году, когда журнал «Айрат» опубликовал её первое стихотворение «Полутени…полузвуки…». В 1920-е годы её рассказы и стихи печатались в популярных детских журналах «Чиж», «Ёж», «Пионер» и «Костёр», например «Индюк», «Журка и Шурка». Вскоре из-под её пера стали выходить и более крупные произведения для детей. До войны ею были написаны повести «Серёжка в деревне» (1925 г.) «Дворовый Пашка» (1929 г.), «Бесик» (впоследствии выходивший под названием «Бабушкин колобок»), «Таня-революционерка», «Джиахон Фионаф». После войны известность получили её книги «Три девочки» (о блокаде Ленинграда), рассказ «Три портрета», повести «Памятный день» и «Незабываемая ночь» (о революции 1917 года), которые наряду с рассказами «Государственный преступник», «Княжеская квартира», «Фонарик», «Ласточка», «Горничная Маша» и «Киросенька» вошли в сборник «В те годы». Последними крупными произведениями Верейской стали повесть «Отава» (1959) и «Внучка коммунара» (1966). В 1966 году в издательстве «Детская литература» вышла также книга рассказов Елены Верейской «Белая шубка», в которую наряду с заглавным, вошли рассказы «Карай», «Цыплячьи шефы», «Сюрприз».

Семья 
 Первый муж — Георгий Семёнович Верейский (1886—1962), график и живописец, академик АХ СССР.
 Сын — Николай Георгиевич Верейский (1912—1996), гидрогеолог, кандидат геолого-минералогических наук
 Сын — Орест Георгиевич Верейский (1915—1993), художник, книжный график.
 Второй муж — Фёдор Романович Дунаевский, основатель и директор Всеукраинского института труда в Харькове.
 Брат — Константин Николаевич Кареев (1883—1945), историк и статистик, подвергался арестам в 1928 и 1930 годах, находился в заключении и ссылке. С 1914 года был женат на Елене Петровне Гиберман (в браке Кареева, 1887—1959), дочери врача-гинеколога и переводчика Полины Израилевны Гиберман-Лурье; первым браком (1906—1910) Е. П. Гиберман была замужем за технологом Игнатием Бендитовичем Шаргеем (1873—1910) — до 1910 года в её семье воспитывался будущий учёный и изобретатель Александр Игнатьевич Шаргей.

Литература 
 Калашников В. А. Верейская // Краткая литературная энциклопедия. Т. 9. — М.: Советская энциклопедия, 1978. — Стлб. 187.
 
 Вахромеева О. Б. Творчество военных лет детской писательницы Елены Николаевны Верейской // Война и мир в отечественной и мировой истории. Материалы международной научной конференции: в 2 т. Посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Санкт-Петербург, 2020. С. 75-84.

Примечания

Ссылки 
 Централизованная система детских библиотек г. Новороссийска 

Русские писатели XIX века
Писательницы СССР
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Детские писательницы СССР